Паче́ко () — многозначный термин.

 Пачеко — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Трапани.

Фамилия 
 Пачеко — знатный кастильский род, одного корня с Тельес-Хиронами, герцоги Эскалона и маркизы Вильена, потомки Хуана Пачеко.
 Пачеко Д’Агости, Антонио (род. 1976) — уругвайский футболист, атакующий полузащитник и нападающий «Монтевидео Уондерерс».
 Пачеко, Даниэль (род. 1991) — испанский футболист, нападающий «Бетиса».
 Пачеко, Ирене (род. 1971) — колумбийский боксёр.
 Пачеко, Мария Луиза (1919—1982) — боливийская художница.
 Пашеку, Эдгар (род. 1977) — португальский футболист, нападающий клуба «Алки Ларнака».
 Пачеко, Пабло — перуанский футболист, нападающий, участник чемпионата мира 1930 года (как запасной игрок).
 Пачеко, Рауль — перуанский легкоатлет, специализируется в марафоне. 
 Пачеко, Рафаэль (род. 1954) — испанский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Пачеко, Роммель (род. 1986) — мексиканский спортсмен, прыгун в воду.
 Пачеко, Франсиско (1564—1644) — испанский художник, теоретик искусства и поэт.
 Пачеко, Фернандо (род. 1992) — испанский футболист, вратарь футбольного клуба «Алавес», воспитанник «Реал Мадрид».
 Пачеко Ривас, Фернандо (род. 1999) — перуанский футболист.
 Пачеко, Херман (род. 1991) — аргентинский футболист, нападающий перуанского клуба «Депортиво Унион Комерсио».
 Пачеко, Хорхе Херман (1889 — ?) — уругвайский футболист, действовавший на позиции полузащитника, тренер. Двукратный чемпион Южной Америки (1916, 1917).
 Пачеко, Хосе Эмилио (1939—2014) — мексиканский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, киносценарист.
 Пачеко, Хуан (1419—1474) — кастильский государственный деятель.
 Пачеко, Эдгар (род. 1990) — мексиканский футболист, атакующий полузащитник.
 Пачеко Ареко, Хорхе (1920—1998) — президент Уругвая.
Пачеко Асмат, Хорхе (род. 1958) — перуанский шахматист.

См. также 
 Пашеку